Vilaragut Berengár néven ismertek a következő személyek:
 Vilaragut Berengár (?–1300 körül) vagy I. Berengár, Albaida ura
 Vilaragut Berengár (?–1348 /körül/ v. 1358 /előtt/körül/után) vagy II. Berengár, ill. Berenguer de Vilaragut i de Sarrià, Albaida bárúja, Subirats és Sant Martí ura, Vilaragut Jolán mallorcai királyné apja, az előbbi fia
 Vilaragut Berengár (–1405 körül) vagy III. Berengár, ill. Berenguer de Vilaragut i de Boïl, az előbbi fia